В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1981, Маріе Пінтерова здобула титул, у фіналі перемігши Пем Кеселі 6-3, 1-6, 7-6.

Сіяні гравчині 

 Пем Кеселі (фінал)
 Кеті Ріналді (2-ге коло)
 Бет Нортон (1-ше коло)
 Сьюзен Маскарін (2-ге коло)

 Джулі Гаррінгтон (чвертьфінал)
 Маріе Пінтерова (переможниця)
 Duk-Hee Lee (чвертьфінал)
 Барбара Джордан (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу